Feminnem — женская поп-группа из Хорватии и Боснии Герцеговины. Хорошо известны в обеих странах, так как представляли их на конкурсе песни Евровидение. Впервые появились на сцене в хорватской передаче «Хорватский идол».

Евровидение 

В 2005 году представляли Боснию и Герцоговину на конкурсе Евровидение-2005 и заняли 14-е место из 24 возможных.

В 2009 году участвовали в отборочном конкурсе, чтобы представлять Хорватию на Евровидении, но проиграли Игору Цукрову, который в результате занял 18-е место на конкурсе.

В 2010 году участвовали в хорватском отборочном конкурсе за право представлять страну на Евровидении. Заняли там 4-е место, но выиграли по совместному голосованию жюри и телезрителей. В итоге не прошли в финал Евровидения-2010, заняв 13-е место из 17 во втором полуфинале.

Группа распалась в январе 2012 года.

Участницы 

Неда Пармач родилась в 1985 году в Югославии. Брала уроки танца с ранних лет. В 13 лет стала участницей группы «Kompas». Была бэк-вокалисткой во многих записях, активно участвует в различных оперных постановках. В 2004 году приняла участие в знаменитом шоу «Хорватский идол», где и познакомилась с другими участницами «Feminnem». Неда также изучает экономику и берёт уроки танца.

Ника Антолос родилась в 1989 году в городе Рийек Югославии. Попала в группу по результатам отбора после ухода участницы Николь Булат. Занималась пением с детства, а также выступала в школьным хоре. Участвовала в многих музыкальных конкурсах, в том числе и в «HTZ», где стала финалисткой.

Памела Рамльяк родилась в 1979 году в Югославии. Закончила музыкальную академию в Загребе. В 2004 году была одним из финалистов телевизионной передачи «Хорватский идол». Памела долго пела в симфоническом оркестре Дубровника. А также она пела на бэк-вокале в составе различных групп, и получала много премий. Кроме того, она принимала участие в записи песен балканских исполнителей Тони Четински и Амило Гламочак. По окончании академии она решила заняться собственной сольной карьерой поступив в шоу «Хорватский идол», где в итоге объединилась с другими участницами в группу «Feminnem». Вышла замуж за Стояна Ракич в ноябре 2008 года в Вене и развелась с ним через год.

Дискография 
 Feminnem Show (2005)
 Lako je sve (2010)
 Easy to See (2010)

Ссылки 
 Official Site 
 Interview with Feminnem
 Biography at EscToday
  Myspace Officiel

Музыкальные коллективы Хорватии
Музыкальные коллективы Боснии и Герцеговины
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2004 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2012 году
Участники «Евровидения-2005»
Участники «Евровидения-2010»
Представители Боснии и Герцеговины на «Евровидении»
Представители Хорватии на «Евровидении»